Bucine is een plaats en gemeente in de Italiaanse provincie Arezzo (regio Toscane) en telde begin 2019 ongeveer 10.100 inwoners. 

De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: (De getallen verwijzen naar de tabel)
 Ambra (1*), Badia a Ruoti (2), Badia Agnano (3), Bucine (4), Capannole (5), Cennina (6), Duddova (7), Levane (8), Mercatale Valdarno (9), Montebenichi (10), Perelli, Pietraviva (11*), Pogi (12), Rapale (13), San Leolino (14), San Martino (15), San Pancrazio (16), Sogna (17), Solata (18) en Torre (19).

Demografie 
Het aantal inwoners steeg in de periode 1989-2017 met 15,9% volgens ISTAT.De plaatsen met een * hebben een afwijkende postcode.

Geografie 
De gemeente ligt op ongeveer 249 m boven zeeniveau. Bucine grenst aan de volgende gemeenten: Castelnuovo Berardenga (SI), Civitella in Val di Chiana, Gaiole in Chianti (SI), Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Rapolano Terme (SI).

Foto's

Stedenbanden 
Gelieerd aan Bucine zijn onder andere Bakou (Kameroen), Esch, Noiseau, Bièvre en Doboj Istok.

Externe links 
 gemeente
 klimaat, demografie en wat dies meer zij

Gemeente in Arezzo